Заводська — станція Дніпровського метрополітену.
 Заводська — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці у місті Сміла.
 Заводська — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці у місті Лозова.

 Заводська вулиця
 Заводська сільська рада